Daily News est le titre de nombreux quotidiens, notamment :
 le Daily News (Angleterre) (publié entre 1846 et 1930) ;
 le Daily News (Nouveau-Brunswick) (publié entre 1877 et 1881) ;
 le Daily News (Pakistan) ;
 le Daily News (Sri Lanka) ;
 le Daily News (Tanzanie) ;
 le Daily News (Thaïlande) ;
 le Daily News (Zimbabwe) (publié entre 1999 et 2003).

Voir aussi 
 lAnchorage Daily News (Alaska) ;
 le Chicago Daily News (publié entre 1876 et 1978) ;
 le Daily News and Analysis, quotidien anglophone de Bombay ;
 le Gulf Daily News, quotidien anglophone de Bahreïn ;
 le Los Angeles Daily News ;
 le New York Daily News ;
 le Philadelphia Daily News ; 
 le Hürriyet Daily News.